O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2014 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Participantes

Regulamento 
Inicialmente, sete equipes jogarão entre si em turno e returno na fase preliminar. Ao final dos dois turnos, as duas melhores equipes se classificam para a fase de grupos, juntando-se as outras dez equipes.

Na fase de grupos, as 12 equipes serão divididas em dois grupos de seis e jogarão entre si em turno e returno. As quatro primeiras equipes de cada grupo se classificam para os playoffs da fase quartas de final.

As fases quartas de final, semifinal e final serão disputadas em melhor de cinco jogos.

Fase preliminar

Classificação

Fase de grupos

Classificação Grupo A

Classificação Grupo B

Fase final

Quartas de final

Semifinal

Final

Quadrangular de rebaixamento 
 e  permanecem na elite do campeonato paulista em 2015, enquanto  e / foram rebaixados.

Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2014 no Brasil